Rezultati Prvenstva Anglije 1884 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Viri
 

Ženske posamično
1884